est un genre éteint et fossile de dinosaures herbivores cératopsiens ayant vécu en Alberta (Canada) au Crétacé supérieur à la fin du Campanien, soit il y a environ  (millions d'années).

La seule espèce valide du genre est  (Parks, 1925) découverte dans la formation géologique de Horseshoe Canyon en Alberta.

L'autre espèce décrite, Arrhinoceratops utahensis Gilmore, 1946 est un synonyme de Torosaurus utahensis.

Étymologie 
Quand William Parks décrivit ce dinosaure en 1925, aucune corne nasale n'avait été trouvée. Seule une protubérance était visible à la place. Parks en conclut donc que cet animal n'avait pas de corne nasale, contrairement aux autres cératopsidés.

Cette absence de corne sur le nez est indiquée dans le nom du genre Arrhinoceratops qui est composé du grec ancien « a-/α- » « sans », « rhis/ῥίς » « nez », « keras/κέρας » « corne » et « -ops/ὤψ » « tête » pour donner « sans corne sur le nez ».

Description 

Ce dinosaure de taille moyenne mesurait de  de long et avait une hauteur d'environ .

Cladogramme Ceratopsidae

Voir aussi 
 la liste des dinosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxinomiques

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure de la formation de Horseshoe Canyon
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 1925